Sunne församling kan syfta på:
Sunne församling, Härnösands stift, en församling i Härnösands stift (Jämtlands län)
Sunne församling, Karlstads stift, en församling i Karlstads stift (Värmlands län)